Фрайле-Муэрто () — город на северо-востоке Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.

География 
Расположен примерно в 38 км к юго-западу от административного центра департамента, города Мело. Через город проходит автомобильная дорога № 7. Абсолютная высота — 110 метров над уровнем моря.

История 
Был основан 3 января 1908 года с названием Фруктуосо-Мациотта. 17 июля 1918 года получил статус села (Pueblo) и был переименован во Фрайле-Муэрто. 19 декабря 1957 года получил статус малого города (Villa).

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 3168 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Fraile Muerto and Toledo

Города Уругвая